FSC poate fi:

 Frații Școlilor Creștine, ordin monahal fondat de Ioan Baptist de la Salle
 Fujitsu Siemens Computers, companie germano-japoneză de IT
 Fabryka Samochodów Ciężarowych, fabrică de componente auto din Polonia